No Regrets ("nessun rimpianto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Molly (No Regrets) – romanzo di JoAnn Ross del 1997
 No Regrets – autobiografia di Stig Tøfting del 2005

Musica 
 No Regrets – singolo di Shirley Bassey del 1965
 No Regrets – singolo di Amanda Lear del 1983
 No Regrets – album dei Wang Fei del 1993
 No Regrets – traccia dell'album Musically Incorrect dei Y&T del 1995
 No Regrets – singolo di Robbie Williams del 1998
 No Regrets – traccia dell'album Let's Eat dei Love/Hate del 1999
 No Regrets – album di Theresa Andersson del 2002
 No Regrets – album degli Hardcore Superstar del 2003
 No Regrets – traccia dell'album Chemistry delle Girls Aloud del 2005
 No Regrets – traccia dell'album Speak of the Dead dei Rage del 2006
 No Regrets – album dei Dope del 2009